Сливице:
 Сливице (гмина)
 Сливице — деревня в Чехии близ г. Пршибрам:
 Сражение под Сливице - произошло 11-12 мая 1945 года.